

Pessoas
Sheena Govan
Guthrie Govan

Localidades
Govan
Govan (Carolina do Sul)

Govan